Komodo – Sziget Indonéziában, a Kis-Szunda-Szigetek része
 Komodo-szigetek Nemzeti Park – A Kis-Szunda-Szigetek Komodo, Rinja és Padar szigeteit magába foglaló nemzeti park
 Komodói varánusz – A világ legnagyobb gyíkfaja
 Komodo testvérek – Kitalált szereplők a  Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back sorozatban